De Grand Prix-wegrace van Australië 2022 was de achttiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2022. De race werd verreden op 16 oktober 2022 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.

In de Moto3 werd Izan Guevara tot kampioen gekroond door de race te winnen, wat genoeg was om voldoende voorsprong te verkrijgen op zijn laatste concurrenten Dennis Foggia, Sergio García en Ayumu Sasaki.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
Zonta van den Goorbergh startte de race niet vanwege een gebroken pols, die hij opliep bij een ongeluk in de eerste vrije training.

Moto3

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2022
Australië